

Au sens politique

La fédération est une typologie d'organisation de l'État, où, conformément à la constitution, le pouvoir d'élaborer des lois est réparti entre un corps législatif central et les assemblées législatives des territoires membres de cette fédération. Dans une fédération, c'est la constitution qui établit ces gouvernements régionaux et leur accorde une pleine compétence dans certains domaines. Il peut s'agir d'un État fédéral, qui réunit plusieurs États (voir aussi Fédéralisme et Confédération).

Au sens associatif 

On appelle fédération une institution représentant plusieurs associations ou coopératives (par exemple une fédération nationale de clubs de football ou de mutuelles d'assurance).

Au sens informatique 
En informatique, une fédération est un groupe de fournisseurs ou de réseaux qui s'accordent sur des normes de fonctionnement (« physique » ou/et logiciel) de manière collective.

Fiction
 Fédération Galactique, principal gouvernement de la série de jeux vidéo Metroid.
 Fédération des planètes unies (ou Fédération unie des planètes), équivalent à l'échelle galactique de notre ONU dans Star Trek. Le Sénat galactique dans l'univers Star Wars en est l'équivalent.
 La Fédération du Commerce, organisation commerciale présidée par Nute Gunray qui impose un blocus à la planète Naboo pour protester contre la taxation des routes commerciales, dans Star Wars. La Fédération du Commerce fait partie de la Confédération des systèmes indépendants, dirigée par le Comte Dooku et qui a pour but de renverser le Sénat galactique et de remplacer la République par un Empire dictatorial mené par Dark Sidious.
 Fédération, regroupement des planètes occupées par l'homme (Starship Troopers)
 Fédération, une des factions de la série de jeux Élite.
 Dans le jeu vidéo Fire Emblem Warriors: Three Hopes, l'alliance de Leicester devient une fédération a un certain point du jeu.

Histoire et associations
 Fédération de catch, organisation regroupant des événements de catch professionnel
 Fédération sportive, réunit les pratiquants d'un sport à une échelle donnée (régionale, nationale, continentale ou mondiale)
 Fédération syndicale
 Fédération pour une alternative sociale et écologique (souvent abrégé en « La Fédération »), mouvement politique français de la « gauche alternative »
 Fête de la Fédération, célébrée à Paris le  pour le premier anniversaire de la Prise de la Bastille ; elle regroupa les  députés des 83 départements, dans le but de sceller la réconciliation et l'unité de tous les Français
 Rue de la Fédération, proche du Champ-de-Mars, perpétue le souvenir de cette fête de la Fédération
 La Fédération, mouvement fédéraliste français fondé en 1944

Autres
 Fédération (bande dessinée), série de bande dessinée